William Palmer kan syfta på bland andra:
      
*William Palmer, 2:e earl av Selborne (1859–1942), brittisk politiker
William A. Palmer (1781–1860), amerikansk politiker
William Palmer  (1824–1856), brittisk läkare och massmördare
William Palmer (1803–1885), anglikansk teolog
William Palmer (1811–1879), engelsk teolog